Баронесса А́нна Васи́льевна (фон) Ро́зен (урождённая Малиновская; () — дочь Василия Фёдоровича Малиновского, первого директора Царскосельского лицея, жена декабриста барона Андрея Евгеньевича фон Розена, последовавшая за ним в Сибирь.

Биография

Происхождение 
Анна Васильевна Малиновская родилась  года в дворянской семье. 
 Дед, протоиерей Фёдор Авксентьевич Малиновский ( — ), служил при Московском университете. Сын священника Троицкой церкви в Москве.
 Бабушка, Анна Николаевна Малиновская (урожд. Арсеньева) ( — )
 Отец, Василий Фёдорович Малиновский (1765 — ), дипломат, публицист, просветитель, первый директор Императорского Царскосельского Лицея.
 Дядя, сенатор Алексей Фёдорович Малиновский ( — ), главный управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел.
 Дядя, Павел Фёдорович Малиновский (1766 — )
 Тётя, Наталья Фёдоровна Сохацкая (ок. 1775 — )
 Дед, протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский ( — ), законоучитель и духовник императора Александра I. Сын священника слободы Нижняя Сыроватка Сумского полка Слободской Украины.
 Бабушка, перешедшая в православие англичанка Елизавета (урожд. Фильдинг) (?—1794)
 Мать, Софья Андреевна Малиновская (1772 — )
 Дядя, Александр Андреевич Самборский (1776—?)
 Тётя, Анна Андреевна Самборская (1770 — после 1843)
 Сестра, Елизавета Васильевна Малиновская (1793 — 1829)
 Брат, полковник Иван Васильевич Малиновский (1796 — )
 Брат, гвардии поручик Андрей Васильевич Малиновский ( — )
 Брат, Иосиф Васильевич Малиновский ( — 1832)
 Сестра, Мария Васильевна Вольховская ( — ), замужем за генерал-майором Владимиром Дмитриевичем Вольховским

Потеряв мать в 1812 году и отца двумя годами позже, Анна воспитывалась у родных со стороны матери. Она много читала, безупречно говорила на английском и французском языках.

Знакомство с Розеном 
С бароном Андреем Евгеньевичем фон Розеном её познакомил в 1822 году брат Иван Васильевич Малиновский, который был близким другом барона. 

Обручились они . А в декабре того же года Андрей фон Розен принял участие в восстании на Сенатской площади. Он не был активным участником тайных обществ, но посещал собрания, в том числе и накануне восстания. Он был арестован и осуждён по V разряду и по конфирмации  приговорён в каторжную работу на 10 лет, впоследствии срок сократили до 6 лет. Летом 1826 года Анна Васильевна пришла на последнее перед ссылкой свидание к мужу с шестинедельным сыном Евгением. Она хотела сразу отправиться вслед за мужем, но тот уговорил её остаться с сыном, пока он не подрастёт.

В Сибири 

Анна Розен выехала в Сибирь в 1830 году. Она неоднократно подавала прошение взять с собой ребенка, но получив отказ, оставила пятилетнего сына на попечение своей сестры Марии (в замужестве за Владимиром Дмитриевичем Вольховским), которого та воспитывала до 1838 года. Вместе с Анной Розен поехал Семён Маслов — дворовой человек Анны Андреевны Самборской, а также Настасья Яценкова и Евдоким Красенков, дворовые люди Малиновских. Семён Маслов в 1831 году возвратился в петербургский дом А. А. Самборской; Настасья Яценкова и Евдоким Красенков в 1833 году были отправлены в имение Малиновских в с. Стратилатовка (Большая Каменка) Изюмского уезда.

Анна Васильевна Розен прибыла на Петровский завод осенью 1830 года и сразу была принята другими декабристками.  у Розенов родился второй сын, которого в честь К. Ф. Рылеева назвали Кондратием.

По отбытии срока её муж был обращён на поселение в город Курган Тобольской губернии;  они выехали из Петровского завода и  они вместе с сыновьями Кондратием и Василием (род. ) прибыли в Курган. Здесь они купили собственный дом, деньги на покупку которого прислал старший брат Марии, Иван. В Кургане жили и другие семьи декабристов: «секретные барыни», как называли их в народе, обменивались книгами, создавали библиотеки, прививали невиданные для Сибири цветы. Сад Розенов был одним из лучших в Кургане. Андрей Евгеньевич ухаживал за ним лично. Анна Васильевна выращивала лекарственные травы, завела домашнюю аптеку, понемногу лечила людей. В её книжной коллекции было много медицинских книг и журналов.  у Анны Васильевны родился сын Владимир,  — дочь Анна. В 1837 году наследник престола Александр Николаевич проезжал через Курган и встречался со многими живущими там декабристами. В гостях у Розенов побывал сопровождавший цесаревича Василий Андреевич Жуковский.

После Сибири

Осенью 1837 года некоторым декабристам поселение было заменено на военную службу: они отправлялись рядовыми на Кавказ.  Розены покинули Курган.  в сопровождении квартального надзирателя г. Кургана подпоручика Ушарова прибыли в Тифлис. Здесь впервые за 8 лет Анна Васильевна встречается со своим первенцем Евгением, который приехал с Марией Васильевной специально для встречи с родителями. Андрей Розен был зачислен в Мингрельский егерский полк (Белый Ключ), откуда в январе 1838 года переведён в 3-й линейный Кавказский батальон (Пятигорск). 

 Андрей Евгеньевич был по состоянию здоровья уволен от военной службы рядовым с дозволением проживать под строгим надзором безвыездно на родине в Эстляндской губернии в имении брата рыцарская мыза Ментак, 55 км к юго-западу от Нарвы. Там они жили вплоть до 1856 года.

В 1855 году Розенам было разрешено выехать к старшему сыну Евгению в имение Каменка Изюмский уезд Харьковской губернии. В Каменке Анне Васильевне Розен принадлежал свеклосахарный завод. В год завод перерабатывал 16350 пудов сахарной свеклы и производил 230 пудов сахарного песка (3887 килограммов), принося ежегодно более 24 тысяч рублей серебром прибыли. Работало на заводе 70 мастеровых и сезонных рабочих общей численностью до 3000 человек. Иван Васильевич Малиновский отнёсся к Андрею Розену с неприязнью. Мария Васильевна Вольховская подарила сестре Анне хутор Окнино, где Анна Васильевна с мужем прожили всю оставшуюся жизнь. Анна Розен помогала мужу в его общественных делах. Они сохранили любовь и нежную привязанность на протяжении всей жизни. 

Баронесса Анна Васильевна фон Розен умерла  года на хуторе Окнино Стратилатовской волости Изюмского уезда Харьковской губернии. Ныне территория упразднённого хутора входит в состав Бражковского сельского совета  Харьковской области Украины. Андрей Розен пережил её всего на четыре месяца.

Семья 
Муж, барон Андрей Евгеньевич (фон) Розен (1799—1884), декабрист. Их дети:
 Барон Евгений Андреевич (фон) Розен (—1895), штабс-ротмистр Лейб-гвардии Уланского полка
 Кондратий Андреевич Розен ( — до 1899), штабс-капитан гвардейской артиллерии
 Василий Андреевич Розен ( — 1899), подполковник гвардейской Конной артиллерии
 Владимир Андреевич Розен ( — до 1899), поручик
 Анна (Инна) Андреевна Боброва ( — до 1899), замужем с 1867 за коллежским советником Николаем Ионовичем Бобровым, контролёром Смоленской казенной палаты.
 Софья Розен ( — , Пятигорск) 
 Андрей Розен ( — 1845)

Примечания 

Жёны декабристов
Анна Васильевна
Баронессы Российской империи
Персоналии:Петровск-Забайкальский
Персоналии:Курган
Персоналии:Тетрицкаройский район
Персоналии:Пятигорск
Персоналии:Ида-Вирумаа